gromada Szczepanowice (powiat miechowski)
 gromada Szczepanowice (powiat tarnowski)

także:

 gromada Białe Szczepanowice (powiat ostrowski)